Maestro Shipping ist eine Schweizer Reederei, die sich mit der RoRo-, Massengut- und Kühlschifffahrt beschäftigt.

Geschichte 
Die Reederei Maestro Shipping wurde im Januar 2005 gegründet und verfügt über sechs eigene Kühlschiffe mit vergleichsweise hohen Tragfähigkeiten von 14'000–15'000 tdw. Eines der Kühlschiffe wurde 1984, drei wurden 1985 und zwei 1988 gebaut und weisen mit rund 30 Jahren ein hohes Alter auf. Vier dieser Schiffe fahren für Great White Fleet, den Reedereiarm von Chiquita.

Die Ice River wurde als Reefer Jambu, die Ice Rose als American Reefer wie auch die African Reefer bei der Hyundai Mipo Dockyard für die griechische Reederei Armada gebaut und haben fünf statt wie sonst vorwiegend üblich vier Decks.

Die eigenen zwei RoRo-Schiffe Maestro Sun und Maestro Universe wurden 1986 in Dienst gestellt und fahren unter der Flagge der Marshallinseln.

Die drei Massengutschiffe Maestro Diamond und Maestro Pearl mit circa 37'000 tdw wurden 2015 bzw. Maestro Lion mit 32'000 tdw 1999 abgeliefert. Sie fahren ebenfalls unter der Flagge der Marshallinseln.

Weblinks 

 Website der Maestro Shipping

Reederei (Schweiz)
Gegründet 2005
Unternehmen (Freiburg im Üechtland)